Search and rescue peut désigner :
  , ensemble de l'organisation et des opérations de localisation et de secours aux personnes en situation de détresse.

Fiction 
 , série télévisée canadienne et américaine sortie en 1977 et 1978.
 Search & Rescue, jeu vidéo de simulation d'hélicoptère.
 Search and Rescue'', téléfilm de 1994.